Élémentaire peut faire référence à :

 un aspect fondamental d'un processus ;
 en mathématiques, la matrice et l'opération élémentaires ;
 en physique, plusieurs grandeurs sont présentées comme élémentaires :
 charge élémentaire,
 particule élémentaire, 
 interaction élémentaire ;
 en éducation, l'école élémentaire ;
 en mythologie, un élémentaire est un esprit de l'un des quatre éléments ;
 aux échecs, la finale élémentaire.

Œuvres 

 Élémentaire, titre québécois d'Elementary ;
 Élémentaire, mon cher... Lock Holmes (1988), film britannique ;
 Élémentaire, mon cher Simpson (2010), épisodes des Simpson ;
 Élémentaire, mon cher Clifton ! (2006), un album de la série des Clifton ;
 Élémentaire, mon cher Baloo (1984), un album de Douchka ;
 Élémentaire, film américain diffusé en 2023.

Voir aussi